Der Wettkampf im Weitsprung der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 31. Juli 2021 (Qualifikation) und 2. August 2021 (Finale) im neuerbauten Nationalstadion statt.

Olympiasieger wurde der Grieche Miltiadis Tendoglou. Die beiden weiteren Medaillen ging an zwei kubanische Weitspringer, Silber an Juan Miguel Echevarría und Bronze an Maykel Massó.

Aktuelle Titelträger

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Mit seinem weitesten Sprung auf 8,50 m im ersten Durchgang der Qualifikationsgruppe B bei einem Rückenwind von 0,2 m/s verfehlte der spätere Olympiazweite Juan Miguel Echevarría aus Kuba diesen Rekord um vierzig Zentimeter. Zum Weltrekord fehlten ihm 45 Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
31. Juli 2021, 19:10 Uhr (12:10 Uhr MESZ)

Die Qualifikation wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Drei Springer (hellblau unterlegt) übertrafen die direkte Qualifikationsweite von 8,15 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. So wurde das Finalfeld mit neun weiteren Wettbewerbern aus beiden Gruppen (hellgrün unterlegt) nach den nächstbesten Weiten aufgefüllt. Für die Finalteilnahme mussten schließlich 7,96 m erbracht werden.

Gruppe A 

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Weitspringer:

Gruppe B

Finale 

2. August 2021, 10:20 Uhr (3:20 Uhr MESZ)

Der kubanische Qualifikationsbeste Juan Miguel Echevarría (8,50 m) hatte während des gesamten Wettkampfs mit einer schmerzenden Oberschenkelverletzung zu kämpfen. Im ersten Durchgang setzte sich sein Landsmann Maykel Massó mit einem Sprung auf 8,21 m an die Spitze des Feldes. Dahinter gab es zunächst nur drei weitere Ergebnisse über acht Meter: Miltiadis Tendoglou, Griechenland (8,11 m), Echevarría (8,09 m) und Thobias Montler (8,08 m).

In Runde zwei verbesserte sich der Spanier Eusebio Cáceres auf 8,09 m. Außer Massó (8,05 m) blieben hier alle Wettbewerber unterhalb von acht Metern oder hatten ungültige Versuche. In Durchgang drei gab es nur einen einzigen Sprung, der jenseits von acht Metern lag. Aber mit seinen 8,41 m übernahm Echevarría damit trotz seiner Einschränkungen deutlich die Führung. So ging es mit den besten acht Athleten in die letzten drei Runden. In der vierten Versuchsreihe änderte sich an den vorderen Platzierungen nichts. Mit ihren jeweils fünften Versuchen verbesserten sich Tendoglou und der US-Amerikaner JuVaughn Harrison auf jeweils 8,15 m. Der Grieche war damit Dritter vor Harrison.

Der letzte Durchgang hatte es dann noch einmal in sich. Der Japaner Yūki Hashioka brachte sich mit seinem Sprung von 8,15 m auf den sechsten Platz. Den zwischenzeitlichen Bronzerang eroberte Eusebio Cáceres mit 8,18 m. JuVaughn Harrison blieb mit 8,15 m auf dem nun fünften Platz. Doch der jetzt auf Rang vier zurückgefallene Tendoglou konterte mit einem Sprung auf 8,41 m. Damit zog er gleich mit dem führenden Echevarría und aufgrund der zweitbesten Weite von 8,11 m des Griechen gegenüber 8,09 m, die der Kubaner zu Buche stehen hatte, wurde Miltiadis Tendoglou Olympiasieger. Dem angeschlagenen Juan Miguel Echevarría blieb die Silbermedaille und Bronze ging an Maykel Massó.

Video 
 Men's Long Jump – FINAL, ATHLETICS - Longlights, Olympic Games - Tokyo 2020, youtube.com, abgerufen am 25. Mai 2022

Weblinks 
 OLYMPIC STADIUM, TOKYO, Timetable/Results, Men's Long Jump, Weltleichtathletikverband World Athletics (englisch), worldathletics.org, abgerufen am 25. Mai 2022
 Athletics at the 2020 Summer Olympics, Long Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 25. Mai 2022
 Ergebnisse Olympische Spiele, Tokio (Japan), 30.07 - 08.08.2021, leichtathletik.de, abgerufen am 25. Mai 2022
 Athletics, Men's long jump Results, olympics.com, abgerufen am 25. Mai 2022

Einzelnachweise 

Weitsprung Manner